Александровские ворота:

 Александровские ворота (1817) — триумфальная арка в Риге;
 Александровские ворота — название железнодорожной станции Земитаны в Риге до 1928 года;
 Александровские ворота (1820-е) — ворота Динабургской крепости в Даугавпилсе;
 Александровские ворота (1806) — ворота Охтинского порохового завода в Санкт-Петербурге.
 Александровские ворота (1817) — ворота Екатерининского парка в Царском селе (архитектор В. П. Стасов)

См. также 
 Александровская Триумфальная арка (1888) — триумфальные ворота в Краснодаре.